Raiffeisen Суперлига 2017/2018 () — 106-й сезон чемпионата Швейцарии по футболу. Он начался 22 июля 2017 года и закончится 19 мая 2018 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинул «Вадуц». Его заменил «Цюрих», победитель Челлендж-лиги.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Швейцарии на soccerway

Чемпионат Швейцарии по футболу
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2017 году
Спорт в Швейцарии в 2018 году